Sonnenkopf ist:
 Sonnenkopf (Allgäuer Alpen) (), ein Berg im Allgäu
 Sonnenkopf (Vorarlberg), ein Skigebiet in Vorarlberg